Софиевский сельский совет (; до 2016 года — Валовский сельский совет, ) — входит в состав Криворожского района Днепропетровской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Софиевка.

Населённые пункты совета 
 с. Софиевка
 с. Ивановка

Примечания

Ссылки 
 Софиевский сельский совет (Криворожский район)